Акмеопсы (, от  «край» и  «взор») — род жуков-усачей из подсемейства усачики.

Распространение 
Обитают в Европе, Азии, Северной Америке.

Описание 
Глаза без чёткой выемки. Тело не сильно вытянутое. Длина 6—12 мм.

Развитие 
Личинки живут под корой мертвых деревьев. Представители большинства, но не всех видов рода, как представляется, посещают цветы.

Систематика 
 Acmaeops angusticollis
 Acmaeops collaris
 Acmaeops discoidea
 Acmaeops marginatus
 Acmaeops pratensis
 Acmaeops septentrionis
 Acmaeops smaragdulus

Ссылки 
 Триба Rhagiini: Acmaeops septentrionis C.Thoms., 1866 — фотографии О. Э. Берлова

Примечания 

 
Роды жесткокрылых